La proximité de deux ou plusieurs entités qualifie leur parenté ou leur faible  (en termes d'espace, de temps, de généalogie ou de nature) ; dans différents contextes elles sont alors dites proches. La nature de la proximité considérée dépend de celle des entités en question.

Sciences et techniques 
 Un avertisseur de proximité du sol est un équipement de bord d'un avion destiné à prévenir les impacts sans perte de contrôle en déclenchant des avertissements ou des alarmes quand l'avion se rapproche trop du sol. 
 Un capteur de proximité est un dispositif permettant la détection ou la mesure d'un objet, mais nécessitant qu'il soit (spatialement) proche.
 La correction optique de proximité est une technique d'amélioration de la photolithographie, utilisée pour compenser les erreurs dues à la diffraction ou aux effets liés au procédé de fabrication.
 Une fusée de proximité est une fusée d'artillerie servant à déclencher la détonation d'un explosif quand la distance entre la fusée et la cible est plus petite qu'une certaine valeur ou quand la fusée atteint une certaine altitude en tombant.
 Un lecteur de proximité est un dispositif permettant la lecture d'une puce RFID à distance (courte).

Sciences humaines et sociales 
 Dans certaines langues comme le grec ancien, le latin et l'ancien français, la règle de proximité accorde le genre et éventuellement le nombre de l'adjectif avec le plus proche des noms qu'il qualifie, et le verbe avec le plus proche des chefs des groupes coordonnés formant son sujet.
 Le parrainage de proximité est la création et le maintien d'un lien affectif entre des adultes volontaires et des enfants vivant dans un même périmètre géographique.
 En psychologie cognitive et en science de l'information, la proximité sémantique caractérise des concepts souvent présents ensemble dans un même univers perceptif.

Culture et société

Économie et entreprises 
 L'agriculture de proximité est une agriculture qui se pratique à proximité des marchés qu'elle dessert.
 Un commerce de proximité ou un magasin de proximité est un commerce pratiquant la vente au détail, dans lequel le consommateur se rend fréquemment, voire quotidiennement. Par extension, on parle de commerces de proximités pour tous les commerces implantés dans certaines rues ou quartiers commerçants des villes.
 La Fédération Diversité Proximité mutualiste est une fédération de petites et moyennes mutuelles de santé françaises.
 Les fonds d'investissement de proximité sont, en France, des fonds dont 70 % au moins des investissements doivent être réalisés dans des PME situées dans une zone géographique comprenant quatre régions limitrophes.
 Un manager de proximité est un manager promu à la tête d'une unité opérationnelle pour en assurer le fonctionnement au quotidien.
 Un opérateur ferroviaire de proximité est, en France, une petite ou moyenne entreprise qui assure un trafic de fret ferroviaire local ou la maintenance de voies ferrées locales à faible trafic destinées au fret.
 SNCF Proximités était la branche du groupe SNCF chargée du transport public urbain, périurbain, et régional de voyageurs (supprimée en 2014). 
 L'Union des entreprises de proximité est une organisation patronale française, interprofessionnelle.

Édition 
 La loi de proximité, en journalisme, exprime le principe suivant lequel l'importance des informations croît avec leur proximité (géographique, temporelle, affective ou sociétale).

Justice 
 La juridiction de proximité est, en France, une juridiction formée de magistrats non professionnels, en vigueur de 2002 à 2017. Pendant cette période, les tribunaux de proximité se substituaient aux tribunaux d'instance dans certaines affaires.
 La juridiction de proximité est, au Maroc, une juridiction créée pour désengorger les tribunaux de première instance, en vigueur depuis 2011.

Police 
 La Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne est une direction interdépartementale placée sous l'autorité du Préfet de police de Paris.
 Les groupes de sécurité de proximité sont, en France, des  forces d'appui et de projection de la police nationale, rattachés localement à des commissariats.
 La police de proximité est une doctrine d'emploi de la police, qui vise a rapprocher l'institution policière du citoyen. Par extension, ce terme désigne une division de la police, au même titre que par exemple la police judiciaire.

Religion 
 Une communauté chrétienne de proximité, communauté locale de proximité, communauté chrétienne locale de proximité ou communauté de proximité est, au Québec et en France, un groupe de chrétiens partageant un même patrimoine religieux dans une zone géographique donnée.
 La concentration de proximité est un concept bouddhique concernant le développement de la tranquillité.

Santé 
 Un centre périnatal de proximité est, en France, une structure médicale qui assure des consultations pré- et post- natales, des cours de préparation à la naissance, de l’enseignement des soins aux nouveau-nés et des consultations de planification familiale.
 Une unité de proximité de prompt secours est, en France, un centre d'intervention et de secours chez les sapeurs-pompiers.

Notes et références